Kaltental ist ein geographischer Name:

 Kaltental, Markt im Landkreis Ostallgäu, Bayern
 Kaltental (Stuttgart), Stadtteil im Stadtbezirk Stuttgart-Süd, kreisfreies Stuttgart, Baden-Württemberg

 Burg Kaltental, abgegangene Burg im Stadtteil Kaltental von Stuttgart

 Kaltental, Tal des Kaltentalbach (Elsach) bei Bad Urach, Landkreis Reutlingen, Baden-Württemberg; mit Wasserschutzgebiet

Kaltental ist ein Nachname:

 Walter von Kaltental (vor 1270–nach 1288), Ritter und Burggraf von Kaltental
 Marquard von Kaltental  (* vor 1300; † zwischen 1349 und 1351), Propst des Stuttgarter Heilig-Kreuz-Stiftes
 Emerentia von Kaltental (* vor 1503; † zwischen 1566 und 1580), Priorin des Klosters Mariental in Steinheim an der Murr
 Georg Friedrich von Kaltental (1649–1697), schwäbischer Reichsritter und Offizier in Diensten der Württembergischen Armee

 Georg Wolf von Kaltental (1681–1746), Direktor des Ritterkantons Kocher, württembergischer Obervogt

Kaltental ist der Name eines Adelsgeschlechts, siehe Kaltental (Adelsgeschlecht)

Siehe auch:
 Kaltentalbach
 Kaltenthal